Gugney est le toponyme de plusieurs communes françaises de Lorraine :
 Gugney, en Meurthe-et-Moselle ;
 Forcelles-sous-Gugney, en Meurthe-et-Moselle ;
 Gugney-aux-Aulx, dans les Vosges.